Kijevo je lahko:
 Kijevo, Batočina (Srbija)
 Kijevo, Sanski Most (Bosna in Hercegovina)
 Kijevo, Sarajevo (Bosna in Hercegovina)
 Kijevo (Hrvaška)